Hans Krebs puede referirse a:
 Hans Krebs (General) (1898-1945), general alemán de Infantería durante el III Reich;
 Hans Adolf Krebs (1900-1981), bioquímico alemán naturalizado británico, ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1953.